Staaken – dzielnica Berlina
 Staaken – lotnisko
 Staaken R.VI – niemiecki bombowiec

Zobacz też:
 Berlin-Staaken